HCA steht für:
 heterozyklische Amine (engl.: , Schadstoffe, die u. a. beim Grillen von Fleisch entstehen, siehe Grillen #Gesundheit
 Hospital Corporation of America, US-amerikanisches Unternehmen
 das Monogramm des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen
 Health Care Associated, siehe Lungenentzündung und Therapiehund
 Big Spring McMahon–Wrinkle Airport (IATA-Code), Flughafen von Big Spring (Texas), Texas

hca steht für:
 Andaman Creole Hindi (ISO-639-3-Code), Handelssprache auf den Andamanen, entstanden aus der Kreolisierung von Hindustani

Abkürzung